Premijer Liga (2011/2012) jest 18. edycją rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. W rozgrywkach bierze udział 16 zespołów. Sezon rozpoczął się 6 sierpnia 2011 roku, a zakończy się 23 maja 2012 roku. Tytułu broni drużyna .

Drużyny 

Po poprzednim sezonie spadły:  (15.) oraz  (16.).

Tabela

Wyniki

Strzelcy 
Stan na 8 maja 2012

Przypisy

Bibliografia 
 
 Liga na uefa.com

2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2011 w Bośni i Hercegowinie
2012 w Bośni i Hercegowinie